Petrovice può riferirsi a diversi toponimi:

Petrovice, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale 
Petrovice, comune del distretto di Bruntál, nella Moravia-Slesia 
Petrovice, comune del distretto di Hradec Králové, nella regione di Hradec Králové 
Petrovice, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Petrovice, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale
Petrovice, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina
Petrovice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale
Petrovice, comune del distretto di Ústí nad Labem, nella regione di Ústí nad Labem
Petrovice, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice
Petrovice I, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
Petrovice II, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
Petrovice u Karviné, comune del distretto di Karviná, nella regione di Moravia-Slesia
Petrovice u Sušice, comune del distretto di Klatovy, nella regione di Plzeň

Petrovice, comune del distretto di Bytča.